Тлалискојан има више значења:

 Тлалискојан, Тлалискоја (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Тлалискојан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлалискојан (Тлалискојан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику